Sieciechów heißen folgende Orte:

 Sieciechów (Kutno), Dorf im Powiat Kutnowski der Wojewodschaft Łódź, Polen; siehe Kutno (Landgemeinde)
 Sieciechów (Powiat Kozienicki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Kozienicki der Wojewodschaft Masowien, Polen
 Sytychiw (poln. Sieciechów), Dorf im Rajon Schowkwa in der Oblast Lwiw, Ukraine